Il singolare del torneo di tennis GHI Bronx Tennis Classic 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Mardy Fish che ha battuto in finale Denis Golovanov 1-6, 6-1, 7-5.

Teste di serie 

 Mardy Fish (Campione)
 Jack Brasington (quarti di finale)
 Karol Beck (semifinali)
 Tomáš Zíb (primo turno)

 Denis Golovanov (finale)
 Gouichi Motomura (secondo turno)
 Peter Luczak (primo turno)
 Sébastien de Chaunac (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

GHI Bronx Tennis Classic 2002